Delovi su naselje u sastavu Općine Novigrad Podravski, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 250 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Novigrad Podravski